SMS „Preußen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od nazwy państwa – Prus:
 SMS „Preußen” – fregata pancerna typu Grosser Kurfürst z lat 70. XIX wieku
 SMS „Preußen” – przeddrednot typu Braunschweig z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Preußen” – pomocniczy stawiacz min z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich